Il singolare del torneo di tennis China Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Meghann Shaughnessy che ha battuto in finale Iroda Tulyaganova 7-6(2), 7-5.

Teste di serie 

 Kristina Brandi (quarti di finale)
 Jelena Dokić (quarti di finale)
 Tamarine Tanasugarn (semifinali)
 Meghann Shaughnessy (campionessa)

 Anna Smashnova (quarti di finale)
 Lilia Osterloh (primo turno)
 Corina Morariu (primo turno)
 Rita Kuti Kis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 2000